Ross Turnbull (ur. 1985) – angielski piłkarz
 Ross Turnbull (1941–2015) – australijski rugbysta i działacz